Guéblange kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Val-de-Guéblange, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Guéblange-lès-Dieuze, departementet Moselle i regionen Grand Est,